Anen ist der Familienname folgender Personen:
 Anen, auch Aanen, altägyptischer Priester (18. Dynastie)
 Alain Anen (* 1950), luxemburgischer Fechter
 Paul Anen (1918–1978), luxemburgischer Fechter